Jahrbuch steht für:
 Almanach, meist jährlich erscheinende Schrift zu einem thematisch abgegrenzten Fachbereich

Beispiele für Jahrbücher:
 Astronomisches Jahrbuch, Verzeichnis astronomischer Ereignisse des Folgejahrs
 Nautisches Jahrbuch, amtliches Handbuch für astronomische Navigation in der deutschen Hochseeschifffahrt
 Heimatjahrbuch, Periodikum mit lokalen und regionalen Themen
 Halterner Jahrbuch
 Hamelner Jahrbuch, Museumsschrift
 Jahrbuch für den Landkreis Verden
 Jahrbuch (Philatelie), von der Postverwaltung herausgegebene Briefmarkensammlung eines Jahrgangs
 Fachperiodika:
 Astronomisch-Geodätisches Jahrbuch, ehemalige Publikation zur Astrometrie des Planetensystems und der Astrogeodäsie
 Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens
 Jahrbuch für Antisemitismusforschung, Periodikum des Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin
 JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
 Gutenberg-Jahrbuch, Periodikum zum Buchdruck, Gutenberg-Gesellschaft in Mainz
 Statistisches Jahrbuch, jährliche Publikation von Statistikbehörden

Sonstige:
 Jahrbuch des Deutschen Adels, Verzeichnis deutscher Adelsgeschlechter um 1900 

Siehe auch:

 :Kategorie:Jahrbuch